Samsung SCH-E120 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-T500
 VK Corporation VG207
 Zetta A50
 Samsung SCH-X430
 Motorola MS150I

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E120  

E